

Соколяни — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства

Соколяни — село в окрузі Кошиці-околиця Кошицького краю